Drascalia é um gênero monotípico de cerambicídeo da tribo Achrysonini, com distribuição na Argentina e Chile.

Espécie
 Drascalia praelonga Fairmaire & Germain, 1864

Drascalia
Gêneros monotípicos de cerambicídeos